Manaskov ist der Familienname folgender Personen:

 Dejan Manaskov (* 1992), mazedonischer Handballspieler
 Martin Manaskov (* 1994), mazedonischer Handballspieler
 Pepi Manaskov (* 1964), mazedonischer Handballspieler und -trainer